Alberto Puig, auf Katalanisch Albert Puig de la Rosa, (* 16. Januar 1967 in Barcelona, Katalonien, Spanien) ist ein ehemaliger spanischer Motorradrennfahrer und heutiger Team-Manager.

Werdegang 
Puig stieg im Jahr 1987 auf Rieju in der 250-cm³-Klasse in die Motorrad-Weltmeisterschaft ein. Im Verlauf seiner WM-Karriere fuhr er zwei Saisons auf Yamaha, eine auf Aprilia und sieben auf Honda. 1994 wechselte er in die 500-cm³-Klasse und konnte dort beim Großen Preis von Spanien des Jahres 1995 seinen ersten und einzigen Grand-Prix-Sieg erringen. Insgesamt fuhr er neunmal aufs Podest. Nach der Saison 1997 beendete er seine Fahrerkarriere.

Seit 2010 ist Puig Manager des Repsol Honda Teams in der MotoGP-Klasse. Außerdem arbeitet er für die Red Bull MotoGP Academy. Er gilt als Entdecker von Casey Stoner, Dani Pedrosa und Toni Elías. Zudem ist er der Manager von Dani Pedrosa.

Statistik

Erfolge 
 1988 – Spanischer 250-cm³-Meister

In der Motorrad-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 

Motorrad-Rennfahrer (Spanien)
Sportler (Barcelona)
Spanier
Geboren 1967
Mann
Spanischer Meister (Motorradsport)